Чеські хокейні ігри 2021 — міжнародний хокейний турнір у Чехії в рамках Єврохокейтуру, відбувався 12—15 травня 2021 року в Празі.

Підсумкова таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 eurohockey.com  
 icehockey24.com  

Чеські хокейні ігри
Хокей у Чехії
2021 у хокеї з шайбою
2021 у чеському спорті